Запутье — деревня в Печорском районе Псковской области России, Изборская волость
 Запутье — деревня в Печорском районе Псковской области России, Новоизборская волость